Васи́лий Миха́йлович Чистяко́в:
 Чистяков, Василий Михайлович (1908—1984) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Чистяков, Василий Михайлович (1919—1944) — Герой Советского Союза.